Medicina –  scienza che studia il corpo umano al fine di garantire la salute delle persone
 Medicina – sinonimo di farmaco
 Medicina – comune della città metropolitana di Bologna
 Medicina – frazione del comune di Pescia
 Medicina – singolo di Anitta del 2018